Кривоно́гов (Кривоногова) — русская фамилия. Известные носители:
 
 
 
 Кривоногов, Олег Викторович (1938—2021) — российский дипломат.
 Кривоногов, Пётр Александрович (1910—1967) — советский живописец-баталист.
 Кривоногов, Юрий Андреевич (род. 1941) — украинский инженер-кибернетик, один из лидеров «Белого братства».

Женщины 
 Кривоногова, Ирина Андреевна (род. 2000) — российская пловчиха.